Академия гражданской авиации — название высших учебных заведений.

 Академия гражданской авиации — высшее учебное заведение в Алма-Ате.
 Академия гражданской авиации — бывшее название Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.